Kalong bezeichnet:

Kalong, Säugetierart aus der Familie der Flughunde
Kalong (Insel), Insel im Nationalpark Komodo
Kalong (Heishui) (卡龙镇), Großgemeinde im Kreis Heishui in der chinesischen Provinz Sichuan
Kalong (Garzê) (卡龙乡), Gemeinde im Kreis Garzê in der chinesischen Provinz Sichuan
Kalong (Nagarzê) (卡龙乡), Gemeinde im Kreis Nagarzê im Autonomen Gebiet Tibet, China